Die The Wimbledon Club Squash Squared Open 2018 fanden vom 20. bis 23. März 2018 in London im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2017/18 und gehörte zur Kategorie PSA 35.

Vorjahressieger war Alan Clyne, der nicht erneut teilnahm. Mathieu Castagnet gewann das Endspiel gegen Tom Richards mit 11:6, 11:9 und 11:6.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Ben Coleman einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 35.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung von squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2017/18
2018